Sargon désigne un poisson.

Sargon est le nom d'un genre de coléoptères de la tribu des Tropiphorini.

Sargon (akkadien ancien šarrum kîn, assyrien šarru(m) kên, signifiant « le roi est stable ») est le nom porté par plusieurs rois mésopotamiens :

 Sargon d'Akkad, fondateur de l'empire d'Akkad qui régna de 2334 à 
 Sargon , roi d'Assur au 
 Sargon II, roi d'Assyrie de 722 à 

Sargon est une série de jeux vidéo d'échecs  composée de Sargon I (1978), Sargon II (1979), Sargon III (1983), Sargon 4 (1989) et Sargon V: World Class Chess (1991).